Квалификация Чемпионата мира по футболу среди женщин 2011 определила 15 участников финального турнира, которые присоединились к хозяйкам чемпионата, сборной Германии. Европа имела 5,5 мест (включая принимающую сторону), Азия — 3, Северная и Центральная Америка — 2,5, Африка — 2, Южная Америка — 2 и Океания — 1. 16-я квота предназначалась победителю межконтинентальных стыковых матчей УЕФА и КОНКАКАФ.

Участники финального турнира 

 1.Рейтинг указан по состоянию на 18 марта 2011 года.

Африка 

(24 команды боролись за 2 квоты)

Как и в предыдущем отборочном цикле представители данного континента квалифицировались через чемпионат Африки. Финальный турнир проходил с 31 октября по 14 ноября 2010 года в ЮАР. Команды, дошедшие до финала чемпионата, получили путёвки на чемпионат мира. Ими стали Нигерия и Экваториальная Гвинея.

Финальная часть

Азия 
 
(17 команд боролись за 3 квоты)

От АФК отбор проходил в рамках Кубка Азии 2010.

Финальный турнир прошёл с 19 по 30 мая 2010 года в китайском Чэнду. На чемпионат мира квалифицировались финалисты Кубка Азии (Австралия и КНДР), а также бронзовые призёры (сборная Японии). Впервые в истории не смогла пройти отбор сборная Китая.

Финальная часть

Европа 
 
(41 команда боролась за 4 или 5 квот, Германия отобралась автоматически)

41 европейская сборная была разбита на 8 подгрупп. Матчи группового этапа проходили с августа 2009 по август 2010 года. Победители групп вышли в стыковые матчи, которые были сыграны в сентябре 2010 года. Четыре лучшие команды получили путёвки на чемпионат мира. Проигравшие сборные играли в утешительном плей-офф, определив участника межконтинентальных стыковых матчей с командой из КОНКАКАФ.

Впервые в квалификации имели право принимать участие все члены УЕФА.

Стыковые матчи 

|}

Утешительный плей-офф 
Италия отобралась в межконтинентальные стыковые матчи.
Первый раунд

|}
Второй раунд

|}

Северная Америка 

(26 сборных боролись за 2 или 3 квоты)

Североамериканский отбор проводился по итогам Золотого кубка КОНКАКАФ 2010. Финальный турнир прошёл с 28 октября по 8 ноября 2010 года в мексиканском Канкуне.

Финалисты турнира (Канада и Мексика) отобрались на чемпионат мира. Сборная США, заняв 3-е место, получила право сыграть в межконтинентальных стыковых матчах.

Финальная часть

Океания 

(8 сборных боролись за 1 квоту)

Участник от ОФК определялся по итогам чемпионата Океании. Турнир прошёл с 29 сентября по 8 октября 2010 года в новозеландском Окленде.

Сборная Новой Зеландии, став чемпионом континента, отобралась на чемпионат мира.

Южная Америка 

(10 сборных боролись за 2 квоты)

Два представителя континента определялись по итогам чемпионата Южной Америки. Турнир прошёл с 4 по 21 ноября в Эквадоре. Путёвки на чемпионат мира завоевали Бразилия и Колумбия.

Финальная часть

Стыковые матчи УЕФА-КОНКАКАФ 
Сборная США получила последнюю путёвку на чемпионат мира.

Примечания 

Чемпионат мира по футболу среди женщин 2011
2009 год в женском футболе
2010 год в женском футболе